Arachnia bezeichnet:
 einen US-amerikanischen Tierhorrorfilm von 2003, siehe Arachnia
 Bakterien aus der Familie der Actinomycetaceae, siehe Arachnia (Bakterium)